RGA steht für:
 Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Fachlexikon und akademisches Standardwerk zur europäischen Kulturgeschichte bis zum Hochmittelalter (Schwerpunkt: Mittel- und Nordeuropa)

 Reifegradabsicherung im Qualitätsmanagement
 Reinsurance Group of America, amerikanisches Rückversicherungsunternehmen
 Remscheider General-Anzeiger, lokale Tageszeitung in Remscheid
 Royal Garrison Artillery, Militärischer Verband der British Army
 Flughafen Río Grande in Argentinien (IATA-Code)

RGA